Touro puede referirse a:

 Touro, municipio en la provincia de La Coruña, España.
 Touro, freguesia en el concelho de Vila Nova de Paiva, Portugal.
 Vila do Touro, freguesia en el concelho de Sabugal, Portugal.
 Touros, municipio del estado do Rio Grande do Norte, Brasil.